Le Roux bzw. le Roux ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Le Roux de Lincy (1806–1869), französischer Bibliothekar, Romanist und Mediävist
 Bernard Le Roux (* 1989), französischer Rugby-Union-Spieler
 Bruno Le Roux (* 1965), französischer Politiker
 Gaspard le Roux (um 1660–um 1707), französischer Cembalist und Komponist des Barock
 Hennie le Roux (* 1967), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Isabel Le Roux (* 1987), südafrikanische Leichtathletin
 Jacques le Roux (* 1981), südafrikanischer Opern- und Konzertsänger (Tenor)
 Jean-Marie Le Roux (1863–1949), französischer Mathematiker
 Johan le Roux (* 1969), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Kévin Le Roux (* 1989), französischer Volleyballspieler
 Luke Le Roux (* 2000), südafrikanischer Fußballspieler
 Madrie Le Roux (* 1995), südafrikanische Tennisspielerin
 Martiens le Roux (1951–2006), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Ollie le Roux (* 1973), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 P. K. Le Roux (1904–1985), südafrikanischer Politiker
 Paul Le Roux († 1944), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Philibert-Joseph Le Roux (1693–1752), französischer Lexikograph und Schriftsteller
 Shaun Le Roux (* 1986), südafrikanischer Squashspieler
 Willie le Roux (* 1989), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Yvon Le Roux (* 1960), französischer Fußballspieler und -trainer
 Xavier Le Roux (* 1957), französischer Biologe 

Le Roux ist der Name folgender Orte:

 Le Roux (Südafrika) und Rouxville, Orte im Südafrika
 Le Roux (Ardèche), französische Gemeinde im Département Ardèche
 Le Roux (Abriès), Ort in Frankreich, Gemeinde Abriès, siehe Via Alpina #Blauer Weg

Siehe auch
 LeRoux (Band), US-amerikanische Band  

Siehe auch:

 Leroux
 Roux